Sousa je běžné příjmení v lusofonních zemích, zejména v Portugalsku a Brazílii. Původně bylo toponymem pro řeku v severním Portugalsku, jejíž název pochází z latinského saxa, kameny. Někdy se používá v archaické formě Souza.

Příjmení může označovat tyto osobnosti:
Sousa
 Abílio Rafael Barbosa de Sousa (Refa; * 1988) – portugalský fotbalový záložník
 Anderson Luiz de Sousa viz Deco – portugalský fotbalista
 Aristides Sousa Mendes (1885–1954) – portugalský diplomat
 João Sousa (* 1989) – portugalský tenista
 Joaquim Augusto de Sousa (1853–1905) – portugalský fotograf
 John Philip Sousa (1854–1932) – americký hudební skladatel
 José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (* 1957) – portugalský politik
 Marcelo Rebelo de Sousa (* 1948) – profesor práv a politický komentátor, od roku 2016 portugalský prezident
 Miguel Sousa Tavares (* 1952) – portugalský novinář a spisovatel
 Paulo Sousa (* 1970) – portugalský fotbalista

Souza
 Amadeo de Souza-Cardoso (1887–1918) – portugalský malíř
 Dinesh D'Souza – americký publicista a politolog indického původu
 Françoaldo Sena de Souza, známý jako França (* 1976) – brazilský fotbalista
 Gabriel Soares de Souza (1540–1592) – portugalský cestovatel a mořeplavec
 Jenílson Ângelo de Souza (Júnior; * 1973) – brazilský fotbalový obránce
 João Souza (* 1988) – brazilský tenista
 Karla Souza (* 1985) – mexická herečka
 Maicon Souza de Jesus (* 1989) – brazilský fotbalový záložník
 Márcio Rafael Ferreira de Souza, známý jako Rafinha (* 1985) – brazilský fotbalový obránce
 Nádson Rodrigues de Souza (* 1982) – brazilský fotbalista
 Nathan Allan de Souza (* 1996) – brazilský fotbalový záložník
 Paula Fernandes de Souza (* 1984) – brazilská country zpěvačka a kytaristka
 Pete Souza (* 1954) – americký fotograf a reportér
 Robson de Souza viz Robinho – brazilský fotbalista
 Romário de Souza Faria (* 1966) – brazilský fotbalista

jiný význam
 Sousa teuszii viz Delfín kamerunský

Externí odkazy